Харт-им-Циллерталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 7 09 15.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Эберхартер (АНП).

Примечания

Ссылки 
 Туристическая информация

Общины Тироля